Die Prva liga Srbije i Crne Gore 2005/06 war die vierzehnte Saison der höchsten serbisch-montenegrinischen Spielklasse. Sie war die vierte Saison nach der Umbenennung des Landes BR Jugoslawien und im Zuge dessen auch der Liga Prva liga SR Jugoslavije. Gleichzeitig war es auch die letzte Saison vor der Auflösung des Staatsbundes 2006. Folgend wurde in Serbien die Super liga und in Montenegro die Prva crnogorska liga gegründet.

Gespielt wurde vom 5. August 2005 bis 6. Mai 2006. Titelverteidiger war FK Partizan Belgrad.

Modus 
16 Vereine spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele in der Saison. Drei Mannschaften stiegen ab, drei Mannschaften wechselten in die montenegrinische Liga.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle auf www.rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2005/06
2005 06